Белая () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпень.
 Белая () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Смеєнь.
 Белая () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Тілягд.